Павда́  – топоним в Новолялинском городском округе Свердловской области России.
 Павда — река, приток Ляли.
 Павда — посёлок.